Manrico Ducceschi – partigiano italiano (1920-1948)
Raffaello Ducceschi – designer ed ex marciatore italiano (1962–)
Virgilio Ducceschi – fisiologo, biochimico e scienziato italiano (1871-1952)